

Arte
Olympia – quadro di Manet

Astronomia
582 Olympia – asteroide della fascia principale
Olympia – caratteristica di albedo della superficie di Marte

Automobilismo
Opel Olympia – famiglia di autovetture prodotta dalla casa automobilistica tedesca Opel a partire dal 1935

Aziende 
Cicli Olympia – azienda di biciclette fondata nel 1893

Cinema
Olympia – film del 1930 di Jacques Feyder
Olympia – film del 1938 di Leni Riefenstahl sui Giochi olimpici di Berlino 1936
Olympia – film del 1960 di Michael Curtiz

Edifici
Olympia – teatro di Parigi, fra i più importanti e antichi music hall della capitale francese
Olympia – palazzo per congressi e conferenze a Londra
Olympia – stadio calcistico di Helsingborg

Fotografia 
Olympia – storica agenzia fotografica italiana

Geografia
Olimpia – antica città dell'Elide
Archea Olympia – città nella periferia della Grecia Occidentale situata nei pressi dell'antica Olimpia
Olympia – capitale dello stato di Washington
Olympia – sobborgo della capitale namibiana Windhoek

Letteratura
Olympia - Un'indagine ai giochi ellenici – romanzo del 2004 di Danila Comastri Montanari.

Musica
Olympia – album degli Hong Kong Syndikat del 1984
Olympia – album di Bryan Ferry del 2010
Olympia – album degli Austra del 2013
Olympia (The Sound of My Nation) – singolo dei Finley del 2012

Onomastico
Olympiada – variante del nome proprio di persona italiano Olimpia 25 Luglio

Persone 
Olympia (n.1982) – cantautrice e musicista australiana

Sport
Olympia – squadra di ciclismo attiva tra anni 1920 e inizio anni 1940
Mister Olympia – titolo conferito ai culturisti.

Pagine correlate
Olimpia (disambigua)